Елизавета Фёдоровна Цванцигер (1846—1921) — русская певица (сопрано), музыкальный педагог.

Биография 
Родилась 1 июля (13 июля по новому стилю) 1846 года в Петербурге. По национальности — немка.

В 1869—1873 годах училась пению в Санкт-Петербургской консерватории в классе Генриетты Ниссен-Саломан. Окончив консерваторию, осталась в ней работать преподавательницей, с 1884 года — профессор.

Также преподавала на Музыкально-драматических курсах Е. Рапгофа.

Ученицами Елизаветы Цванцигер были Анна Бичурина, Альма Фострём, Мария Дейша-Сионицкая, Прасковья Веревкина, Данковская, Аделина Ухтомская, Лидия Звягина, Салме Канн.

Выступала как концертная певица.

Место смерти Е. Ф. Цванцигер неизвестно.

Литература 
 Цванцигер Елизавета Федоровна // Риман Г. Музыкальный словарь. — М.; Лейпциг, 1896. — С. 1383.

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Певцы и певицы Российской империи
Оперные певцы и певицы Российской империи
Сопрано
Музыкальные педагоги Российской империи
Персоналии:Санкт-Петербург
Родившиеся в 1846 году
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Персоналии, чья дата смерти не установлена